Il detentore del titolo era Ernests Gulbis, ma ha deciso di non partecipare. Marin Čilić ha superato in finale Kevin Anderson per 7-66, 67-7, 6-4.

Teste di serie 

 Tommy Haas (secondo turno)
 John Isner (semifinale)
 Kei Nishikori (secondo turno, ritirato)
 Kevin Anderson (finale)

 
  Vasek Pospisil (ritirato per infortunio) 
  Feliciano López (quarti di finale) 
  Marin Čilić (campione) 
  Lleyton Hewitt (secondo turno, ritirato)

Qualificati 

  Wayne Odesnik (primo turno)
  Steve Johnson (semifinale)

  Rhyne Williams (quarti di finale) 
  Gastão Elias (primo turno)

Wildcard 

  Marcos Baghdatis (secondo turno)
  Ryan Harrison (secondo turno)

  Jack Sock (primo turno)

Tabellone

Finali

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

Delray Beach Open 2014
ATP World Tour 2014